

Prénom 
Hugo est un prénom masculin et peut être féminin dans certain cas.

Surnom 

 Hugo (1980 -), footballeur brésilien ;
 Hugo (1986 -), footballeur brésilien.

Patronyme 

 
 Bernard Hugo (1930-2021), homme politique français ;
 Charles Hugo (18?-19?), skipper français ;
 Charles-Louis Hugo (1667-1739), abbé d'Étival ;
 Georges Hugo (1915-1984), militaire français, Compagnon de la Libération ;
 Henri Hugo (1912-1996), général français, as de le Seconde Guerre mondiale ;
 Herman Hugo (1588-1629), jésuite et latiniste du  ;
 Leda Hugo (1963-), agronome et femme politique mozambicaine ;
 Ludwig Maria Hugo (1871-1935), évêque de Mayence ;
 Joseph Hugo (1747-1825), député des Vosges à la Convention nationale ;
 Michel Hugo (1930-2010à, directeur de la photographie américain d'origine française ;
 Nathalie Hugo (1975-), actrice de doublage et animatrice belge ;
 Richard Hugo (1923-1982), poète américain, un des pionniers du groupe surnommé Écrivains du Montana ;

La famille de Victor Hugo, un des plus importants écrivains de langue française
 Joseph Léopold Sigisbert Hugo (1773‑1828), père de Victor ;
 Abel Hugo (1798-1855), frère aîné de Victor ;
 Léopold Armand Hugo (1828-1895), fils d’Abel, fonctionnaire, graphiste, sculpteur et mathématicien ;
 Julie Hugo (1797-1865), née Louise Rose Julie Duvidal de Montferrier, peintre, élève de Jacques-Louis David, épouse de Abel Hugo ;
 Eugène Hugo (1800-1837), frère aîné de Victor ;
 Victor Hugo, lui-même (1802-1885), poète, dramaturge et romancier, un des plus grands écrivains français ;
 Adèle Hugo née Foucher (1803-1868), femme de Victor Hugo ;
 Léopoldine Hugo (1824-1843), second enfant et première fille de Victor ;
 Adèle Hugo (1830-1915), deuxième fille de Victor ;
 Charles Hugo (1826-1871), deuxième fils de Victor ;
 François-Victor Hugo (1828-1873), troisième fils de Victor ;
 Georges Hugo (1868-1925), peintre, fils de Charles Hugo, petit-fils de Victor, se fera appeler Georges Victor-Hugo ;
 Jean Hugo (1894-1984), peintre, fils de Georges, arrière-petit-fils de Victor ;
 Valentine Hugo (1887-1968), peintre, épouse de Jean Hugo ;
 Louis-Joseph Hugo (1777-1853), général, frère cadet de Joseph Léopold Sigisbert (et oncle de Victor) ;
 François Juste Hugo (1780-1831), plus jeune frère du précédent, major d'infanterie.

Fiction 
 Hugo, bande dessinée de Bédu.
 Adèle H., film de François Truffaut sur Adèle Hugo.
 Hugo Cabret, ou Hugo au Québec, film de Martin Scorsese (2011).
 Hugo, le personnage de l'émission télévisée Hugo Délire.
 Alex Hugo, une série télévisée française.

Toponyme 

 Hugo, une ville située dans l’Oklahoma, aux États-Unis ;
 Hugo, une ville du comté de Lincoln dans le Colorado, aux États-Unis ;
 Hugo, une banlieue semi-rurale du comté de Washington et dans le Minnesota, aux États-Unis ;
 .

Astronomie 
Sont nommés en hommage à Victor Hugo :
 Hugo, un cratère à la surface de Mercure ;
 (2106) Hugo, un astéroïde.

Autres 
 Ouragan Hugo de 
 Prix Hugo (d'après le nom du romancier Hugo Gernsback), récompense des œuvres de science-fiction aux États-Unis
 Hugo, un parfum de la maison Hugo Boss
 HUGO (où HUGO est l'abréviation de HUman Genome Organization), le projet de séquençage de l'ADN du génome humain 
 Hugo, un jeu vidéo sorti sur PlayStation
 Hugo, un apéritif légèrement alcoolisé, originaire du sud Tyrol
 HUGO, un acronyme désignant Hôpitaux Universitaires du Grand-Ouest en France
 Hugo, un générateur de sites statiques écrit en langage Go
 Hugo, le nom de scène du chanteur français Hugo Chastanet

Voir aussi 
 
 Hu-Go!, émulateur de la console de jeu PC-Engine
 , véhicule électrique